Molekulska formula -{C8H7N3O5}- se može odnositi na:
 Furazolidon
 Zoalen

C8H7N3O5